Eltern steht für:

 Eltern (Verwandtschaft), die menschlichen Elternteile Mutter und Vater, siehe Verwandtschaftsbeziehung #Eltern
 Eltern (Genetik), Erzeuger oder Erzeugerin eines Kindes, siehe Elter (Einzahl) sowie Parentalgeneration
 Eltern (Film), deutscher Kinofilm von Robert Thalheim (2013)
 Eltern (Haselünne), Ortsteil der Stadt Haselünne im Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Eltern (Zeitschrift), monatliches deutsches Magazin (ab 1966)
 Elternpartei, ehemalige deutsche Kleinpartei
 Elternschaft, verschiedene soziale Definitionen

Siehe auch: